RSA kan syfta på:

 RSA, en krypteringsalgoritm
 Förkortning för Sydafrika (Republic of South Africa)
 Förkortning för The Royal Society for the Encouragement of Arts
 RSA Insurance Group, tidigare Royal & Sun Alliance
 IBM Rational Software Architect
 RSA Security, ett företag inom kryptering och nätverkssäkerhet
 Risk- och Sårbarhetsanalyser